Делагарди (значения) — фамилия и род.

 Делагарди — шведский род французского происхождения.

Известные носители

А

Г 
 Делагарди, Густав Адольф (1647—1695) — член риксрода, председатель Стокгольмского надворного суда.

К 
 Делагарди, Карл Юлиус (1729—1786) — шведский военный, граф; отец Хедвиг Ульрики Делагарди.
 Делагарди, Катарина Шарлотта (1723—1763) — шведская дворянка, графиня; жена Понтуса Фредрика Делагарди.

М 
 
 Делагарди, Мальвина (1824—1901) — шведская дворянка.
 Делагарди, Мария София (1627—1694) — шведский предприниматель, графиня.

П

Р 
 Делагарди, Роберт (1823—1916) — ландсхёвдинг Эстеръётланда, депутат риксдага.

Х

Э 
 Делагарди, Эбба Мария (1658—1697) — шведская поэтесса.

Я